Geografie:
 Toggenburg (district), Zwitsers district
 Toggenburg (dal), Zwitsers dal
 Toggenburg (skigebied)
Geschiedenis:
 Graafschap Toggenburg, historisch land in Zwitserland
 Toggenburgeroorlog, Zwitserse godsdienstoorlog in 1712
Overig:
 Toggenburger, Zwitsers geitenras